Jožef Ulaga je lahko:
 Jožef Ulaga (1815-1892), duhovnik
 Jožef Ulaga (1826-1881), duhovnik